Казино Рояль () може означати:
 Казино Рояль — роман Яна Флемінга 1953 року.
 Казино Рояль — телевізійний фільм 1954 року.
 Казино Рояль — фільм 1967 року.
 Казино Рояль — 21-й фільм 2006 року.
 Казино Рояль — саундрек до фільм 1967 року.
 Казино Рояль — саундрек до фільм 2006 року.